Il singolare del torneo di tennis Bristol Open 1971, facente parte della categoria World Championship Tennis si è concluso prima delle semifinali.

Tabellone

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Bristol Open 1971